Денпасар je град у Индонезији на острву Бали.

Географија

Клима

Партнерски градови 
  Палембанг
  Веракруз
  Гран Канарија
  Пукет
  Хајкоу
  Џорџтаун

Извори

Спољашње везе 
 
 
 Званични веб-сајт

Градови у Индонезији